Флері́-ла-Монта́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південний схід від Парижа, 145 км на південний захід від Діжона, 60 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 254 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 617,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Флері-ла-Монтань на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Флері-ла-Монтань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара